One Way Ticket – gruppo musicale italiano
 One Way Ticket – brano musicale di Neil Sedaka del 1959
 One Way Ticket – album di Luciano del 1994
 One Way Ticket – singolo dei The Darkness del 2005, dall'album One Way Ticket to Hell...And Back